Оромо може да се отнася за:
 оромо, народност в Североизточна Африка, наричана също гала;
 оромо, езикът, говорен от народността оромо.

Източна Африка